Protomicrocotyle är ett släkte av plattmaskar. Protomicrocotyle ingår i familjen Protomicrocotylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Protomicrocotyle